85. breddegrad kan henvise til:

 85. nordlige breddekreds
 85. sydlige breddekreds